Октябрьское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в России:

 Октябрьское городское поселение — в составе Устьянского района Архангельской области
 Октябрьское городское поселение — в составе Волгоградской области
 Октябрьское городское поселение — в составе Пермского края
 Октябрьское городское поселение — в составе Рязанской области
 Октябрьское городское поселение — существовало с 2005 по 2008 год в составе Ульяновской области, преобразовано в сельское поселение.
 Октябрьское городское поселение — в составе Усть-Большерецкого района Камчатского края
 Городское поселение Октябрьское — в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.